Монша́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Моншан — в департаменте Кальвадос.
 Моншан — в департаменте Канталь.